onager – rodzaj machiny wojennej
 onager – zwierzę z rodziny koniowatych